

Sigle 
Iceland Defense Force – forze armate dell'Islanda
Île-de-France – regione francese
Indice di danno fogliare – metodo per determinare l'incidenza dell'inquinamento sulle foglie
Indigenous Defence Fighter – aereo militare taiwanese
Intermediate Distribution Frame – centro di distribuzione di rete locale di un piano di un edificio 
Intermediate Data Format – formato di file di interscambio tra software di electronic design automation
Intel Developer Forum – riunione periodica di sviluppatori hardware
International Dairy Federation – Federazione Internazionale del Latte
Irish Defence Forces –  forze armate dell'Irlanda
Israel Defense Forces – Forze armate israeliane
International Diabetes Federation – Federazione internazionale del Diabete

Codici 
 IDF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Idiofa (Repubblica Democratica del Congo)